Urraca Fernández di Castiglia (? – dopo il 1007) – regina consorte di León, poi regina consorte di Navarra e contessa consorte d'Aragona
Urraca di Castiglia (1080-1126) – regina di Galizia, poi regina di León e Castiglia, infine regina consorte di Aragona e di Pamplona
Urraca Alfonso di Castiglia (1136-1164) – infanta di Castiglia e regina consorte di Pamplona
Urraca di Castiglia (1186-1220) – principessa di Castiglia e regina consorte del Portogallo

Pagine correlate
Urraca